

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Corning – capoluogo della Contea di Clay, Arkansas
 Corning – città della Contea di Tehama, California
 Corning – capoluogo della Contea di Adams, Iowa
 Corning – città della Contea di Nemaha, Kansas
 Corning – città della Contea di Holt, Missouri
 Corning – città della Contea di Steuben, New York
 Corning – villaggio della Contea di Perry, Ohio
 Corning – città della Contea di Lincoln, Wisconsin

Persone
Chris Corning (1999) – snowboarder statunitense
Edwin Corning (1883-1934) – imprenditore e politico statunitense
Erastus Corning I (1794-1872) – imprenditore e politico statunitense

Altro
34419 Corning – asteroide
Corning Incorporated – azienda produttrice di vetro, ceramiche e prodotti simili e in particolare del Gorilla Glass